Коц () — слов'янське, німецьке та єврейське прізвище.

Відомі носії 

 Аркадій Якович Коц (1872—1943) — радянський поет і перекладач.
 Джон Коц (1919—1999) — колишній американський баскетболіст.
 Йоганнес Коц (1843—1918) — німецький шаховий композитор.
 Йозеф Коц (1897—1976) — колишній люксембурзький футболіст.
 Олександр Коц — російський військовий журналіст, пропагандист, діяч антиукраїнської інформаційної кампанії.
 Юрій Ісакович Коц (1933—2001) — український шахіст.
 Роман Миколайович Коц ( 1984) — український футболіст, захисник.
 Христина Валеріївна Коц-Готліб — українська фотомодель та співачка.

Див. також 
 Коц — вовняний килим чи ковдра.

Слов'янські прізвища
Німецькі прізвища
Єврейські прізвища